Архипчук — українське прізвище.

 Архипчук Сергій Володимирович ( 1960) — діяч мистецтв України, режисер.
 Архипчук Вадим Антонович (1937—1973) — український легкоатлет, спринтер, учасник Олімпійських ігор 1960 та 1964 років.
 Архипчук Олександр Олександрович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Українські прізвища